Сезон 1973—1974 у Національній лізі А — 77-й чемпіонат Швейцарії. Переможцем став клуб Цюрих.

Підсумкова таблиця

Результати 
Джерело:RSSSF

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Швейцарії на RSSSF 
 Тур за туром на RSSSF 

1974
Швейцарія
Швейцарія
1973 у швейцарському спорті
1974 у швейцарському спорті